Geografie
 María Antonia (Puerto Rico) - plaats in Puerto Rico

Europese Adel/koningshuizen
 Maria Antonia van Bourbon - koningin van Sardinië
 Maria Antonia van Bourbon-Sicilië (1784-1806)
 Maria Antonia van Bourbon-Sicilië (1814-1898)
 Maria Antonia van Bourbon-Sicilië (1851-1938) 
 Maria Antonia van Bragança - Hertogin van Parma
 Maria Antonia van Beieren
 Maria Antonia van Oostenrijk
 Marie Antoinette van Oostenrijk - Koningin van Frankrijk
 Marie Antoinette van Hohenzollern-Sigmaringen - dochter van Josephine van België